Abaixo se encontra a lista de episódios da série americana Law & Order. Para mais informações visite os artigos principais de cada temporada/série.

Primeira série (1990-1991) 
No Brasil vai ao ar pela CNT

Segunda série (1991-1992)

Terceira série (1992-1993)

Quarta série (1993-1994)

Quinta série (1994-1995)

Sexta série (1995-1996)

Sétima série (1996-1997)

Oitava série (1997-1998)

Nona série (1998-1999)

Décima série (1999-2000)

Undécima série (2000-2001)

Duodécima série (2001-2002)

Décima terceira série 2002-2003)

Décima quarta série (2003-2004)

Décima quinta série (2004-2005)

Décima sexta série (2005-2006)

Décima sétima série (2006-2007)

Décima oitava série (2007-2008)

Décima nona série (2008-2009)

Vigésima série (2009-2010) 

Law & Order